Kippmoment steht für:
 Kippmoment (Mechanik), das Drehmoment, das ausreicht um ein Objekt umzukippen
 Kipppunkt (Asynchronmaschine), das maximale Drehmoment, das eine Asynchronmaschine aufbringen kann